Магомед Курбанович Азизов (, , Дагестанская АССР, СССР) — известный российский борец вольного стиля. Чемпион  мира 1994 года, четырёхкратный чемпион Европы, чемпион России. Заслуженный мастер спорта России.

Личная жизнь 
Родился 12 мая 1969 года в Махачкале. Отец и мать спортсмена — уроженцы Сергокалинского района Республики Дагестан. Даргинец по национальности. Младший брат борцов: Абдулазиза — призёра чемпионата Европы и Газихана — призёра чемпионатов СССР и России.

В 1986 году окончил махачкалинскую школу № 27. В 1990 году окончил Дагестанский политехнический институт.

Спортивная карьера 
Спортом начал заниматься в 1980 году.

Успехи на чемпионатах Европы 
Первый крупный успех на международной арене пришёл в 1993 году на чемпионате Европы в Стамбуле.

Участие на Олимпийских играх 
Магомед Азизов примал участие на Олимпиадах дважды: в 1992 (в составе Объединённой команды) и в 1996 (в составе сборной России) годах. Оба раза занимал пятое место.

Достижения 
 Чемпионаты мира: золото — 1994; бронза — 1995, 1997
 Чемпионаты Европы: золото — 1993, 1995, 1996, 1997.

Деятельность 
С 27 января 2009 года является старшим тренером юниорской сборной России по вольной борьбе.

Награды и звания 
 Заслуженный мастер спорта России

Примечания

Ссылки 
 
 

Чемпионы России по вольной борьбе
Заслуженные мастера спорта России
Борцы на летних Олимпийских играх 1996 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1992 года
Чемпионы мира по вольной борьбе
Чемпионы Европы по вольной борьбе
Депутаты Народного собрания Дагестана
Чемпионы СНГ по борьбе